A Copa Paraíba de Futebol de 2009 foi a 3ª edição da Copa Paraíba de Futebol, que teve sua primeira edição no ano de 2006, o campeão foi o  de Campina Grande, que com a conquista ganhou a segunda vaga do estado na Copa do Brasil de Futebol de 2010 do ano seguinte.

Forma de disputa
O campeonato é disputado por jogadores Sub-21, porém, cada time pode usar até cinco jogadores mais velhos. Todos os times jogam entre si em duas fases (ida e volta). Se um mesmo time for o vencedor de ambas as fases, será o campeão. Caso contrário, dois jogos (ida e volta) serão realizados entre os vencedores de cada fase. O campeão terá o direito de representar a Paraíba na Copa do Brasil, no ano seguinte.

Participantes

Classificação 1ª Fase

1ª Fase

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

Classificação da 2ª fase

Segunda Fase

6ª Rodada

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

10ª Rodada

Final

Ver também 
Copa Paraíba de Futebol
Campeonato Paraibano de Futebol
Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
Federação Paraibana de Futebol

Ligações externas
Página Oficial da Federação Paraibana de Futebol